Хальфали () — село в Нагорном Карабахе. Согласно юрисдикции Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана село расположено в Шушинском районе Азербайджана. Село сильно пострадало в результате Карабахского конфликта.

Население 
До Карабахской войны, село имело исключительно азербайджанское население. По данным Кавказского календаря на 1912 год, в селе жили 1389 человек, все — азербайджанцы. По данным переписи 1921 года, в селе проживало 1073 азербайджанцев. По данным на 1986 год в селе проживало 126 азербайджанцев.

История 
Село сильно пострадало от войны в Карабахе и было занято армянскими вооружёнными формированиями в 1992 году.

География 
Село находится на высоте 1260 м на берегу речки Хальфаличай, которая впадает в реку Каркарчай. Расположено в северной части Шушинского района, всего в 4 км к западу от райцентра Шуша.

Примечания 

Аскеранский район НКР
Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Населённые пункты Шушинского района (Азербайджан)